Příjmení Hendrich nosí více osobností:
 Jan Hendrich (1845–1926) – archeolog a muzejník na Čáslavsku
 Jiří Hendrich (* 1989) – lední hokejista, obránce
 Josef Hendrich (filolog) (1920–2012) – český filolog a vysokoškolský pedagog
 Josef Hendrich (kněz) (1922–1994) – český kněz a kapitulní vikář v litoměřické diecézi
 Josef Hendrich (pedagog) (1888–1950) – český vysokoškolský pedagog

Podobné příjmení 
 Hendrych